Passetschnik ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Passetschnik (* 1995), weißrussische Kugelstoßerin und Diskuswerferin 
 Kirill Passetschnik (* 1993), kasachisch-ukrainischer Fußballspieler
 Leonid Iwanowitsch Passetschnik (* 1970), ostukrainischer Politiker 
 Wladimir Artjomowitsch Passetschnik (1937–2001), sowjetischer Biologe